У́лица Патри́са Луму́мбы — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР

Киргизия 
 улица Патриса Лумумбы в городе Бишкеке.

Россия 
 Улица Патриса Лумумбы — улица в г. Будённовск.
 Улица Патриса Лумумбы — улица в г. Владивосток (с 1996 года изменилось название, путём преобразования улицы Патриса Лумумбы в две — улицу Адмирала Юмашева и улицу Адмирала Кузнецова).
 Улица Патриса Лумумбы — улица в г. Дербент (Республика Дагестан)
 Улица Патриса Лумумбы — улица в г. Дивногорск.
 Улица Патриса Лумумбы — улица в г. Димитровград.
 Улица Патриса Лумумбы — улица в Екатеринбурге.
 Улица Патриса Лумумбы — улица в Казани.
 Улица Патриса Лумумбы — улица в г. Кинешма (Ивановская область)
 Улица Патриса Лумумбы — улица в г. Курганинск (Краснодарский край).
 Улица Патриса Лумумбы — прежнее (до 1975 г.) название улицы Заварыкина в г. Лениногорск (Татарстан).
 Улица Патриса Лумумбы — улица в г. Лермонтов (Ставропольский край).
 Улица Патриса Лумумбы — улица в Липецке.
 Улица Патриса Лумумбы — улица в г. Майкоп (Республика Адыгея).
 Улица Патриса Лумумбы — улица в г. Мирный (республика Саха).
 Улица Патриса Лумумбы — улица в г. Нязепетровск (Челябинская область).
 Улица Патриса Лумумбы — улица в Перми.
 Улица Патриса Лумумбы — улица в г. Севастополе.
 Улица Патриса Лумумбы — улица в пгт. Тугулым (Свердловская область).
 Улица Патриса Лумумбы — улица в г. Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра).
 Улица Патриса Лумумбы — улица в Чебоксарах.
 Улица Патриса Лумумбы — улица в Лабытнангах.

Белоруссия 
 Улица Патриса Лумумбы — улица в Горках.

Украина 
 Улица Патриса Лумумбы — улица в Донецке.
 Улица Патриса Лумумбы — название улицы Иоанна Павла II в Киеве до 2016 года.
 Улица Патриса Лумумбы — улица в Бахмуте Донецкой области
 Улица Патриса Лумумбы — название Адмиральского проспекта в Одессе до 1994 года.
 Улица Патриса Лумумбы — название улицы Пилипа Орлыка в Смеле Черкасской области до 2016 года.